Altumscalare (Pterophyllum altum) är en fiskart som beskrevs av Pellegrin, 1903. Altumscalare ingår i släktet Pterophyllum och familjen Cichlidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Abborrartade fiskar